Giengen an der Brenz, gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Rijksstad Giengen, tot de Zwabische Kreits behorende rijksstad binnen het Heilige Roomse Rijk